Драфт расширения НБА 1988 года стал восьмым драфтом расширения в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Драфт прошёл 23 июня 1988 года и на нём две новые команды НБА «Шарлотт Хорнетс» и «Майами Хит» могли выбирать себе игроков. Во время драфта расширения новым командам было позволено выбирать игроков из клубов, выступающих в лиге. Но новые команды могли выбрать не любого игрока. Каждый из клубов мог защитить по 8 игроков из своего состава, таким образом «Хорнетс» и «Хит» могли выбрать 11 и 10 незащищенных игроков соответственно, по одному из каждой команды.

Легенда

Выборы

См. также 
 Драфт НБА 1988 года
 НБА в сезоне 1988/1989

Примечания

Ссылки 
 NBA.com
 NBA.com: NBA Draft History

Драфты НБА
1988 год в баскетболе
Нью-Орлеан Пеликанс
Майами Хит